Дьюлский район () — район медье Бекеш, Венгрия. В состав район входит 11 населённых пунктов (из которых 4 муниципалитета), в которых проживает 43 812 жителей. Администрация района располагается в городе Дьюла. Самый маленький по площади район в медье.

Населённые пункты 

Районы Бекеша